93-й (Шотландских горцев Сазерленда) пехотный полк - часть британской армии существовавшая в 1799-1881 годах, участник основных европейских и колониальных войн XIX века
93-й полк линейной пехоты — часть Великой армии Наполеона, командир полка: полковник барон Пьер Франсуа Бодюэн (Bauduin).
93-й (Анхальтский) пехотный полк - часть Германской имперской армии, 15-й пехотной бригады.
Иркутский 93-й пехотный полк - часть Русской императорской армии существовавшая в 1797-1917 годах.
93-й стрелковый полк - пехотная часть РККА в составе 76-я стрелковой  дивизии (1-го формирования), до декабря 1941 года  76-я горнострелковой  дивизии.
93-й гвардейский тяжёлый танковый полк - бронетанковая часть РККА, сформированная в 1944 году.

Примечания